Puchar Niemiec w piłce nożnej () – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Niemczech. Organizowane co sezon przez Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DBF) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Bundeslidze piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Europy.

Historia 
W 1935 roku rozpoczęły się pierwsze rozgrywki o Puchar Niemiec, zwane wtedy Pucharem Tschammera. Zostało nazwane na cześć Reichssportfuhrera Hansa von Tschammer und Osten, wówczas najwyższego rangą urzędnika sportowego w nazistowskich Niemczech. Turniej rozpoczął się 6 stycznia 1935 r. i zakończył 8 grudnia 1935 r. W turnieju kwalifikacyjnym podzielonym na cztery etapy rywalizowało około 4100 drużyn. W finałowym etapie składającym się z sześciu rund rywalizowały 63 drużyny. W finale zwyciężył klub 1. FC Nürnberg pokonując Schalke 04 2:0.

W latach 1944–1952 rozgrywki zostały zawieszone z powodu II wojny światowej i okupacji przez Aliantów. W 1952 rozgrywki pucharowe zostały ponownie wprowadzone przez Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB) pod obecną nazwą DFB-Pokal.

W historii rozgrywek jedynie trzech piłkarzy zdobyło hat trick w meczu finałowym: Uwe Seeler (HSV, 1963), Roland Wohlfarth (Bayern, 1986) i Robert Lewandowski (Borussia D., 2012).

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 64 kluby występujących w Mistrzostwach Niemiec. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy wstępnej do finału rozgrywane są w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 1994/95 rozgrywki składają się z 6 etapów: rundy pierwszej i drugiej eliminacyjnej, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany był na różnych obiektach, choć od 1985 finały rozgrywane są na Olympiastadion w Berlinie.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Niemiec na podium oficjalnie stawało w sumie 40 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Bayern Monachium, który zdobył 20 Pucharów.

Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: Stan na 31.05.2022.

Zobacz też 
 Superpuchar Niemiec

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Niemiec w bazie League321 

!